Arachnactidae är en familj av koralldjur. Enligt Catalogue of Life ingår Arachnactidae i ordningen cylinderrosor, klassen Anthozoa, fylumet nässeldjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen cylinderrosor, klassen Hexacorallia, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Arachnactidae 38 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Cylinderrosor
Arachnactidae